Der 4. grönländische Landesrat hielt sechs Sitzungen ab:

Mitglieder waren folgende:

Literatur 
 

Mitglieder des 04 gronlandischen Landesrats
04